

Aziende
Kenwood Corporation  – azienda giapponese produttrice di radio, Hi-Fi e altre tecnologie di intrattenimento
Kenwood Limited  – azienda inglese produttrice di elettrodomestici

Architettura 
Kenwood House – villa del XVII secolo situata a Londra

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Kenwood – CDP della Contea di Sonoma, California
 Kenwood – CDP della Contea di Hamilton, Ohio
 Kenwood – CDP diviso tra la contea di Delaware e la contea di Mayes, Oklahoma